

Presentación previa 
Austin Krajicek efue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Adrián Menéndez-Maceiras.

Michael Berrer derrotó en la final a João Souza.

Cabezas de serie 

  Sam Groth (Primera ronda)
  Taylor Fritz (Primera ronda)
  Malek Jaziri (Cuartos de final, retiro)
  Yūichi Sugita (Primera ronda)

<ol start=5>
  Austin Krajicek ''(Primera ronda)
 ''' Michael Berrer (Campeón)
  Stéphane Robert ''(Primera ronda)
  Tatsuma Ito ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de León 2016